Den Namen Bänikon tragen zwei Ortschaften in der Schweiz:
Bänikon TG in der Gemeinde Amlikon-Bissegg, Kanton Thurgau
Bänikon ZH in der Gemeinde Kloten, Kanton Zürich